Catin ist die Bezeichnung

für die Familiennamen
 Catin (Familienname), französisch
Joseph Catin (16. Jh.), französischer Schriftsteller
Régine Catin (* 1956), französische Politikerin
Etienne Novel-Catin, Forscher
Hanri Catin (1644/1653–1720), französischer Abt, gestorben in Kanada
Jeanne Cécile Catin, Tochter von Hanri C.

 Cătin (Familienname), rumänisch

 P. Catin, Verlag

für die geographischen Objekte:
 Catin (St. Lucia), Siedlung im Quarter Vieux Fort, St. Lucia
 Lac Catin, See (mehrere) in Matawinie, Lanaudière, Quebec, Kanada
 Lac à la Catin, See in Saguenay, Quebec
 Ravine Catin, Fluss in Haiti
 Rivière à la Catin, Fluss in Saguenay, Quebec
 Ruisseau Catin, Fluss in Kanada

Siehe auch:
 Bonsoir Catin, Musikgruppe aus Louisiana
 Catin Gaby, haitianischer Künstler